Grand Prix IMŚ na długim torze 2000

Wyniki 
5 turnieje finałowe
 23 lipca 2000 r. (niedziela),  Jubeck
 6 sierpnia 2000 r. (niedziela),  Abingdon
 20 sierpnia 2000 r. (niedziela),  Eenrum
 2 września 2000 r. (sobota),  Morizès
 1 października 2000 r. (niedziela),  Harsewinkel

2000
2000 w long tracku
2000 w Niemczech
2000 w Anglii
2000 we Francji
2000 w Holandii